De gregoriaanse kalender werd in principe in 1582 ingevoerd, maar in veel landen gebeurde dat pas later. Onderstaande kalender geldt voor het keurvorstendom en het aartsbisdom Mainz, waar men in november 1583 tien dagen oversloeg.

Overgangskalender
1583
Geschiedenis van Mainz